Fardatxo, nom genèric per a llangardaixos o sargantanes i dragons.
 Fardatxo, llangardaix ocel·lat a la Marina Baixa 
 Fardatxo, gandària al Baix Maestrat